Mustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mustjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Mustjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (11 ha)
Mustjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn